Harbaugh ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory J. Harbaugh (* 1956), US-amerikanischer Astronaut
 Jack Harbaugh (* 1939), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Jim Harbaugh (* 1963), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 John Harbaugh (* 1962), US-amerikanischer American-Football-Trainer